Курьяниха — название населённых пунктов:

Россия 
 Курьяниха — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Курьяниха — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Курьяниха — деревня в Куньинском районе Псковской области.